Туллио Серафин (; 1 сентября 1878, , Венеция ― 2 сентября 1968, Рим) ― итальянский .

Биография 
Учился композиции и игре на скрипке в Миланской консерватории, по окончании работал в оркестре театра «Ла Скала» в Милане. Впервые выступил как дирижёр в Ферраре в 1898. После нескольких лет работы в разных итальянских городах Серафин дебютировал в лондонском театре Ковент-Гарден в 1907, а в 1909, после ухода Артуро Тосканини, получил пост главного дирижёра «Ла Скала», где за пять лет работы провёл ряд итальянских премьер, в том числе опер «Кавалер роз» и «Погасшие огни» Р. Штрауса, «Псковитянка» и «Боярыня Вера Шелога» Н. А. Римского-Корсакова, П.Дюка, И.Монтемецци и других композиторов. С 1924 по 1934 Серафин дирижировал в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, где под его управлением многие оперы также прозвучали впервые. Среди вокалистов, с которыми он сотрудничал ― Роза Понсель, которой он активно помогал в развитии её сценической карьеры.

Вернувшись в Европу в 1934, Серафин стал художественным руководителем театра Реале в Риме, вновь дирижируя премьерными постановками опер Альфано, Пиццетти, первым итальянским исполнением «Кольца нибелунга» Вагнера и «Воццека» Берга с Тито Гобби в заглавной роли. Серафин регулярно участвовал в фестивалях «Флорентийский музыкальный май», а в 1946 после длительного перерыва вновь встал за пульт «Ла Скала». Во второй половине 1950-х дирижёра вновь приглашают для работы в США, где он сближается с Марией Каллас и Джоан Сазерленд. Серафин выступал как дирижёр до 1962 года, после чего занял место артистического консультанта Римской оперы.

Серафин ― выдающийся представитель итальянской школы дирижирования. Его исполнение отмечено сбалансированностью звучания и яркой экспрессивностью. Многочисленные записи дирижёра доступны на компакт-дисках.

Примечания

Ссылки 
 

Оперные дирижёры